Поровський — українське прізвище. Польський відповідник — Porowski (чит. Поровскі).
 Антоній Поровський
 Микола Поровський
 Сильвестр Поровський

Українські прізвища